Baltanás kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Baltanás (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Baltanás (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar